Тубилья-дель-Лаго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 23 км². Население — 151 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Ayuntamiento de Tubilla del Lago
 Circuito de velocidad KOTARR
 Diputación de Burgos

Муниципалитеты Бургоса